Vanilla:
 Таксономическое название растений рода Ваниль.
 Vanilla (ПО) — оригинальная немодифицированная версия программного обеспечения.
 vanilla (форум) — бесплатный веб-форум со свободным исходным кодом, разработанный на скриптовом языке PHP, работающий с СУБД MySQL.
 Vanilla (группа) — британская поп-группа.
 Vanilla (песня Лии Дизон)
 Vanilla (песня Gackt)

См. также 
 Ваниль (значения)